Trappe kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Trappe (Maryland)
Trappe (Pennsylvania)

Zie ook
La Trappe